Coatzacoalcos (stad)
 Coatzacoalcos (rivier)